Матиссе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Матиссе, Вальтер (род. 1978) — аргентинский боксёр-профессионал.
 Матиссе, Лукас Мартин (род. 1982) — аргентинский боксёр-профессионал.
 Матиссе, Эдит Соледад (род. 1980) — аргентинская профессиональная спортсменка-боксёр.
 См. также 
 Матисс (значения)